Eisenbach heißen in der Geographie:

Gemeinden, Ortsteile und Weiler in Deutschland:
 Eisenbach (Bad Ems), Ortsteil der Stadt Bad Ems im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eisenbach (Hochschwarzwald), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Isny), Ortsteil der Stadt Isny im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Lauterbach), Weiler der Stadt Lauterbach (Hessen), Vogelsbergkreis, Hessen
 Eisenbach (Matzenbach), Ortsteil der Gemeinde Matzenbach im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Eisenbach (Seewald), Ortsteil der Gemeinde Seewald im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Taunus), Ortsteil der Gemeinde Selters (Taunus) im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Eisenbach (Unterfranken), Ortsteil der Stadt Obernburg am Main im Landkreis Miltenberg in Bayern

Dorf im historischen Herzogtum Luxemburg:
 Eisenbach (Our) am Fluss Our

Ortsteil im heutigen Großherzogtum Luxemburg:
 Eisenbach (Parc Hosingen) in der Gemeinde Parc Hosingen im Kanton Clerf

Gemeinde in der Slowakei:
 Eisenbach, neben häufiger Eisenbad ein deutscher Name von Vyhne, im Okres Žiar nad Hronom (deutsch Bezirk Heiligenkreuz an der Gran) im Banskobystrický kraj (deutsch Landesbezirk Banská Bystrica)

Gewässer:
 Eisenbach (Auer Graben), linker Zufluss und Hauptoberlauf des Auer Grabens (zur Ammer) bei Gesseltshausen, Gemeinde Fahrenzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Eisenbach (Bärenbach), linker Zufluss des Bärenbachs bei Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Blinde Rot), linker Zufluss der Blinden Rot zwischen Zollhof und Willa, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Brückebach), rechter Zufluss des Brückebachs (zur Nuhne) nahe Sachsenberg (Lichtenfels), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Eisenbach (Dahlheimer Bach), rechter Zufluss des Dahlheimer Bachs oder Dahlheimerbach (zum Wellmicher Bach, zum Mittelrhein) im Taunus bei Dahlheim, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eisenbach (Dürbach), rechter Zufluss des Dürbachs oder Dürrbachs (zum Kalker-Kerschenbach, zu Kyll) in der Eifel nahe Kerschenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Eisenbach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbachs im Hintertaunus vor Niederselters (Selters), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Eisenbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs im Wasgau bei Erlenbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Eisenbach (Eschach), linker Zufluss der Eschach bei Eisenbach (Isny), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Gelbach), linker Zufluss des Gelbachs im Westerwald bei Reckenthal, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Eisenbach (Hammerbach), rechter Quellbach des Hammerbachs (zur Breg) bis Hammereisenbach-Bregenbach (Vöhrenbach), im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Kleine Roth), linker Zufluss der Kleinen Roth (Roth, Weißenhorn) (zur Roth) gegenüber dem Hof Tannenhärtle von Illertissen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Eisenbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter im Vogelsberg bei Blitzenrod (Lauterbach), Vogelsbergkreis, Hessen
 Eisenbach (Lein), linker Zufluss der Lein (zum Kocher) nahe Höldis, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; mit dem Eisenbachsee oder Hochwasserrückhaltebecken Eisenbach kurz vor der Mündung
 Eisenbach (Paar), rechter Zufluss der Paar nach Rinnenthal (Friedberg), Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Eisenbach (Schalkenbach), linker Zufluss des Schalkenbachs nahe Schönecken, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Eisenbach (Schinderbach), linker Zufluss des Schinderbachs (zur Salzach) im Höfener Stausee gegenüber Erlach, Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eisenbach (Stöckigsbach), rechter Zufluss des Stöckigsbachs (zum Main) vor Zell am Ebersberg, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberge, Bayern

 Eisenbach (Weiße Elster), rechter Zufluss der Weißen Elster bei Leubetha, Vogtlandkreis, Sachsen
 Eisenbach (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach vor der Dorschenmühle von Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Eisenbach (Zenn), rechter Zufluss der Zenn im Obernzenner See vor Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Sonstiges:
 Eisenbacher Heide, Wüstung bei Moischt, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schloss Eisenbach, Schloss in Eisenbach (Lauterbach), Vogelsbergkreis, Hessen
 Eisenbach (Landschaftsschutzgebiet), bei Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Eisenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Franziskus Eisenbach (* 1943), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Mainz
 Georg Eisenbach, deutscher Kantor und Komponist 
 Heinrich Eisenbach (1870–1923), österreichischer Kabarettist
 Karl Eisenbach, Pseudonym von Friedrich Singer (Schriftsteller) (1896–1972), deutscher Lehrer und Schriftsteller
 Viktor Eisenbach (1898–nach 1964), österreichischer Aufnahmeleiter
 Wilhelm Gottlob Eisenbach (1823–1885), württembergischer Oberamtmann
sowie
 Riedesel zu Eisenbach oder Riedesel, hessische ritterschaftliche Uradelsfamilie

Siehe auch:
 Eisbach
 Eiselbach
 Großeisenbach